Foeniculum kraussianum är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Daniel Friedrich Meisner. Foeniculum kraussianum ingår i släktet fänkålsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fänkålsläktet
kraussianum